Сущность христианства (Фейербах)
 Сущность христианства (Гарнак)